August Wegmann ist der Name folgender Personen:

* August Wegmann (Politiker, 1888) (1888–1976), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum, CDU)
 August Wegmann (Politiker, 1892) (1892–1960), deutscher Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen)